Lešane kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Leshan (ort i Kosovo),

Slovenien 

 Lešane, Občina Apače – ort, Občina Apače,